Die Skakligaen 2016/17 war die zwölfte Saison der Skakligaen und gleichzeitig die 55. Austragung der dänischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Der Charlottenlunder Verein Philidor verteidigte erfolgreich seinen Titel, zog aber nach der Saison seine Mannschaft zurück. Aus der 1. Division waren im Vorjahr der SK 1968 Århus und der Skakklubben K41 aufgestiegen. Während Århus den Klassenerhalt erreichte, musste K41 direkt wieder absteigen. Rein sportlich wäre außerdem der Hillerød Skakklub abgestiegen, dieser blieb jedoch durch den Rückzug von Philidor in der Klasse.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Skakligaen 2016/17.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 29. und 30. Oktober, 20. November 2016, 7., 8. und 29. Januar, 26. Februar, sowie am 18. und 19. März 2017, wobei ein Wettkampf der dritten Runde wegen der Überschneidung mit der Seniorenweltmeisterschaft erst am 22. Januar 2017 gespielt wurde. In den ersten beiden Runden wurden je drei Wettkämpfe in Græsted und je zwei in Aarhus ausgetragen, in der vierten und fünften Runde wurden je drei Wettkämpfe in Kopenhagen und je zwei in Aarhus gespielt, die beiden letzten Runden wurden zentral in Skanderborg ausgerichtet. Die Wettkämpfe der dritten, sechsten und siebten Runde wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Dänemark
2016
Schachveranstaltung 2016
Schachveranstaltung 2017